Мультипликация является одним из наиболее распространённых и прибыльных видов мирового кинематографа. В отличие от игрового кино, мультипликационные (или анимационные) ленты чаще всего предназначены для семейной и детской аудитории, что рождает высокий спрос на мерчандайзинг, однако ввиду исторической практики успех фильма традиционно принято считать в театральных кассовых сборах, что может существенно принижать реальную прибыль выпускаемых картин, поэтому лидер среди мультфильмов в общем списке занимает всего лишь 7 место.

Развитие жанра началось с рисованной анимации (традиционной). Наибольшую популярность рисованные мультфильмы приобрели благодаря студии Walt Disney Animation Studios и её основателю — художнику, режиссёру и продюсеру Уолту Диснею. Первый полнометражный анимационный фильм студии «Белоснежка и семь гномов» стал прорывом в индустрии и до сих пор является самым кассовым мультфильмом в истории с учётом инфляции. Самым прибыльным традиционным мультфильмом также является проект данной студии — «Король Лев». Наиболее же прибыльной в современном мире считается 3D-анимация, зародившаяся в 1995 году на студии Pixar в их дебютном полнометражном мультфильме. На сегодняшний день первые восемь мультфильмов в списке также созданы при помощи CGI.

Также в современном мире развивается тенденция франшиз, создания картин в общей вселенной, чаще всего сиквелы или приквелы успешной ленты. Самая успешная из них — «Гадкий я», имеющая на счету 5 мультфильмoв, собрала по миру более 4,6 млрд $.

Наиболее известными считаются проекты студий Walt Disney Animation Studios, Pixar, DreamWorks Animation, Illumination, Blue Sky Studios, а также Sony Pictures Animation.

Самые кассовые мультфильмы 

В списке ниже представлены 50 самых кассовых мультфильмов в истории кинематографа по номинальной стоимости во всём мире в долларах США без учёта инфляции, что не является объективной оценкой заработка мультфильма как в целом, так и в театральном прокате.

Во-первых, мультфильмы, как и остальное кино, могут приносить прибыль разными способами: кинопрокат, продажа и аренда на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Например, права на телевещание значительно увеличивают доходы ленты, поскольку за пару показов на телевидении фильм получает 20—25 % прибыли от кинопроката, что превышает доходы от pay-per-view. Если фильм пригоден в коммерческой собственности, то его вспомогательные доходы могут сильно превышать доходы от кинопроката и домашнего видео. «Король Лев» в сумме от кинопроката и домашнего видео заработал более 2 млрд $, но эти цифры меркнут по сравнению с 6 млрд, заработанными от продажи билетов на постановку мюзикла. Мерчандайзинг также может быть чрезвычайно прибыльным: тот же «Король Лев» продал товары на сумму 3 млрд $, в то время как «Тачки», заработавшие 462 млн $ в кинопрокате, что весьма скромно по сравнению с другими фильмами Pixar, за пять лет с момента выпуска в 2006 году продали товаров на 8 млрд $. Также огромным успехом Pixar стала картина «История игрушек: Большой побег», которая в дополнение к 1 млрд $ кассовых сборов принесла почти 10 млрд на продаже товаров.

Во-вторых, инфляция существенно снижает показатели старых мультфильмов. Так, «Белоснежка и семь гномов» даже не входит в сотню самых кассовых мультфильмов, однако, если учитывать инфляцию с 1937 года по наше время, на сегодняшний день она заработала свыше 900 млн $ только в Северной Америке. Также сложность подсчёта для таких старых фильмов состоит в том, что в зарубежных странах прокат мог начаться намного позже и его данные не собирались местными дистрибьюторами. Например, «Белоснежка» вышла в прокат в СССР в 1955 году, но в СССР, в отличие от США, работала более совершенная система подсчёта успеха — учитывалась не сумма цен каждого билета, которые могли сильно варьироваться в зависимости от республики, города и кинотеатра, а сумма количества проданных билетов. Особенно актуально это в современном мире, где цены на билеты в разных странах сильно отличаются из-за местных особенностей (например, среднего дохода населения) и типа билета — 2D, 3D, IMAX или VIP-зал.

Цвет фона   обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате

Самые кассовые мультфильмы российского кинопроката 
 
В данном списке представлены 50 наиболее успешных анимационных лент в российском кинопрокате. Таблица отсортирована по номинальной стоимости в рублях. Для более точного представления успеха ленты также приводится количество зрителей (проданных билетов). Из-за инфляции старые мультфильмы могут располагаться в списке ниже, хотя на них было продано большее количество билетов (например, сборы «Мадагаскара 3» превышают сборы «Мадагаскара 2» в полтора раза, хотя на сиквел было продано большее количество билетов, чем на триквел).

Также на позицию ленты в списке влияет средняя цена билета. Так, из-за средней цены билета в 229 ₽ мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», сеансы которого посетило рекордное количество зрителей для анимационной ленты (8,7 млн), в денежном эквиваленте собрал на 90 млн ₽ меньше, чем выпущенный в том же году «Зверополис» (8,46 млн зрителей со средней ценой билета в 246 ₽).

Помимо прочего, для более старых мультфильмов недоступна информация о прокате исключительно на территории России, поэтому для них указаны сборы и количество зрителей с учётом СНГ.

Цвет фона   обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате

* С учётом СНГ.

Самые кассовые мультфильмы по типу анимации 
Цвет фона   обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="margin:auto; margin:auto;"
|+Самые кассовые рисованные мультфильмы
! scope="col" | №
! scope="col" | Название
! scope="col" | Сборы
! scope="col" | Год
! scope="col" | Прим.
|-
| 1
| Король Лев
| align="right"| 968 483 777 
| align="center"| 1994
| align="center"| 
|-
| 2
| Симпсоны в кино
| align="right"| 536 414 270
| align="center"| 2007
| align="center"| 
|-
| 3
| Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
| align="right"| 505 582 795
| align="center"| 2020
| align="center"| 
|-
| 4
| Аладдин
| align="right"| 504 050 219
| align="center"| 1992
| align="center"| 
|-
| 5
| Тарзан| align="right"| 448 191 819
| align="center"| 1999
| align="center"| 
|-
| 6
| Красавица и Чудовище
| align="right"| 424 967 620
| align="center"| 1991
| align="center"| 
|-
| 7
| Белоснежка и семь гномов
| align="right"| 418 200 000
| align="center"| 1937
| align="center"| 
|-
| 8
| Унесённые призраками
| align="right"| 383 397 782
| align="center"| 2001
| align="center"| 
|-
| 9
| Книга джунглей
| align="right"| 378 000 000
| align="center"| 1967
| align="center"| 
|-
| 10
| Твоё имя
| align="right"| 358 924 129
| align="center"| 2016
| align="center"| 
|}

 Самые кассовые мультфильмы по годам Цвет фона   обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате Хронология самых кассовых мультфильмов Цвет фона   обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате Самые прибыльные серии мультфильмов 

 Цвет фона   обозначает серии, мультфильмы которой находятся в прокате.''

См. также 
 50 величайших мультфильмов
 Списки самых кассовых фильмов

Примечания

Комментарии

Источники 

Источники информации о кассовых сборах

Серии мультфильмов

 
 В поисках Немо
 
 Гадкий я
 
 История игрушек
 
 Как приручить дракона
 
 Король Лев
 
 
 Корпорация монстров
 
 Кунг-фу панда
 
 Ледниковый период
 
 Мадагаскар
 
 Монстры на каникулы
 
 Суперсемейка
 
 Тайная жизнь домашних животных
 
 Тачки
 
 
 Шрек

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Списки мультфильмов